Kendi, Kendy sau Chendi se poate referi la:
 Francisc Kendi, principe al Transilvaniei între anii 1553-1556
 Ilarie Chendi (18711913), critic literar român

Nume de familie din Transilvania
Nume de familie ungurești